Харла́мпиев — русская фамилия, образованная от полной формы имени Харлампий. Известные носители:

 Харлампиев, Анатолий Аркадьевич (1906—1979) — советский борец, создатель борьбы самбо.
 Харлампиев, Аркадий Георгиевич (1888—1936) — советский тренер по боксу.
 Харлампиев, Николай Борисович (род. 1953) — с 2000 года — главный редактор журнала для школьников «Костёр».